Socol se poate referi la:

 Socol, Caraș-Severin

Nume de familie 
 Sorin Socol

Vezi și 
 Sokol (dezambiguizare)
 Socola (dezambiguizare)